Folketingsval kan avse:

 Folketingsval i Danmark
 Folketingsvalet i Danmark 1913
 Folketingsvalet i Danmark 1918
 Folketingsvalet i Danmark 2005
 Folketingsvalet i Danmark 2007
 Folketingsvalet i Danmark 2011
 Folketingsvalet i Danmark 2015
 Folketingsvalet i Danmark 2019
 Folketingsvalet i Danmark 2022

Se även
 Folketinget